Triathlon kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 rozegrany został 27 lipca w Odaiba Marine Park. W zawodach udział wzięło 55 zawodniczek z 31 krajów.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Triathlon na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020